Andrea Contarini, doge di Venezia dal 1368 al 1362
 Andrea Contarini (1601-1675), politico veneziano 
 Andrea Contarini (seconda metà XIV secolo - dopo 1427), politico veneziano
 Andrea Contarini (1391-1471), politico veneziano
 Andrea Contarini (dopo il 1470-1522), ambasciatore veneziano